Откровение може да се отнася до:

 Откровение на Йоан
 Апокалипсис